Grand Prix Maďarska 1989 (oficiálně V Pop 84 Magyar Nagydíj) se jela na okruhu Hungaroring v Mogyoródo v Maďarsku dne 13. srpna 1989. Závod byl desátým v pořadí v sezóně 1989 šampionátu Formule 1.

Předběžná kvalifikace

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1989
Grand Prix Maďarska